

Грамаде () — село в Кюстендильській області. Входить до складу общини Дупниця.
 Грамаде () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Рудозем.